

Astronomia 
 F2 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 F2 – codice vettore IATA di Fly Air
 F-2 – designazione degli aerei USA per McDonnell F-2 Banshee

Informatica 
 F2 – tasto presente sulla tastiera del computer

Sport 
 Formula 2 – serie automobilistica per vetture monoposto
 Formula 2 australiana – serie automobilistica per vetture monoposto che si corre in Australia
 F2 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dal ricevitore (flyout 2)

Trasporti
 F2 –  funicolare di Istanbul

Altro 
 F2 – grado della scala Fujita dell'intensità dei tornado
 Nikon F2 – fotocamera della Nikon